František Bartoš (1837-1936) cseh etnográfus
 František Bartoš (1905–1973) cseh zeneszerző
 František Bartoš (1926-1987) cseh MotoGP-versenyző